Исхак:

 Исхак — пророк в исламе.
 Исхак — деревня в Янаульском районе Башкортостана.

 Имя
 Исхак ибн Али (ум. 1147) — эмир альморавидов.
 Абу Якуб Исхак ас-Сиджистани (X век) — исмаилитский миссионер (да’и), действовавший на северных и восточных землях Ирана.

 Фамилия
 Исхак, Адиб (1856—1885) — арабский поэт и переводчик.
 Исхак, Ахмет (Ахмет Абдулович Исхаков; 1905—1991) — татарский поэт, переводчик, журналист, сатирик.
 Исхак, Иаков (род. 1938) — архиепископ Эрбиля Халдейской католической церкви.
 Исхак, Микаэль (род. 1993) — шведский футболист ассирийского происхождения.

См. также 
 Исхаки
 Исаак (имя)
 Исхаков